Příjmení Voráček nosí více osobností:

 Jan Voráček (* 1949), český politik
 Jakub Voráček (* 1989), český hokejový útočník
 Michal Voráček (* 1958), český mediální magnát, podnikatel, mecenáš a poradce
 Tomáš Voráček (* 1990), český hokejový obránce